Szabó Boglárka (Budapest, 1993. február 12. –) válogatott labdarúgó, középpályás. Jelenleg az Astra Hungary FC labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban 
A Szent Pál Akadémia csapatában kezdte a labdarúgást. 2008 tavaszán az Írisz-ONFK együttesében mutatkozott be az élvonalban. 2008 és 2011 között a Taksony SE labdarúgója volt. Tagja volt a 2010–11-es idényben bronzérmet szerzett csapatnak. 2011 nyarától az újonnan alakult Astra Hungary FC játékosa lett.

A válogatottban 
2010 óta 43 alkalommal szerepelt a válogatottban és két gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 2.: 2012–13
 3.: 2010–11, 2011–12
 Magyar kupa
 győztes: 2012
 döntős: 2013

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 

1993-ban született személyek
Élő személyek
Budapesten született személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Íris SC labdarúgói
A Taksony SE női labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói